Red Light District peut désigner :

 Red-light district - (littéralement en anglais : « Quartier des lanternes rouges ») lieux de la prostitution et des clubs striptease
 Red Light District d'Amsterdam
 The Red Light District - titre de l'album 2004 du rappeur Ludacris
 Red Light District Video - studio pornographique à Los Angeles, Californie

Surnom de quartier